Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Detroit 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Dianne Fromholtz 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Evonne Goolagong (quarti di finale)
 Virginia Wade (semifinali)
 Wendy Turnbull (secondo turno)

 Rosie Casals (secondo turno)
 Sue Barker (primo turno)
 Dianne Fromholtz (finale)
 Kerry Reid (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Detroit 1978